Ilisso – fiume greco
Ilisso – casa editrice italiana